Не путать с другими боевыми кораблями Amethyst

HMS Amethyst («Аметист») () — британский военно-морской корабль 1940-х — 1950-х годов. Стал известен благодаря Инциденту на Янзцы и судовому коту по кличке Саймон.

Строительство 
«Аметист» был шлюпом Королевского флота типа Modified Black Swan. Его заложили на верфи Alexander Stephen and Sons в Глазго 25 марта 1942 года.

Корабль спустили на воду 7 мая 1943 года и ввели в строй 2 ноября 1943 года с вымпелом номер U16. После Второй мировой войны класс корабля изменили на фрегат с номером F116.

Во второй мировой войне 
Во время Второй мировой войны «Аметист» использовался в основном для противолодочных патрулей и сопровождения.

20 февраля 1945 года он атаковал и с помощью глубинных бомб утопил немецкую подводную лодку U-1276. Это произошло в Северной Атлантике, к югу от ирландского Уотерфорда. Все 49 членов экипажа субмарины погибли. Незадолго до этого U-1276 потопила британский корабль HMS Vervain, корвет типа Flower.

Ранее, 16 января 1945 года, «Аметист» вместе со шлюпами Starling, Peacock, Hart и фрегатом Loch Craggie потопил немецкую подводную лодку U-482. Но на боевом счету корабля эта победа стада числиться лишь после Второй мировой войны, когда в Британском адмиралтействе провели анализ боя.

Инцидент на Янцзы 

После завершения боевых действий в Европе «Аметист» отправили в Тихий океан, где он приступил к патрулированию берегов Китая.

20 апреля 1949 года «Аметист» направлялся по реке Янцзы из Шанхая в Нанкин. Неожиданно с берега корабль был обстрелян отрядами китайских коммунистов. Начавшийся конфликт привёл к гибели многих британских моряков.

Повреждённый «Аметист» оставался в ловушке на Янцзы в Китае до 30 июля 1949 года, пока ему не удалось уйти вниз по реке к морю под покровом темноты.

В фильме «Инцидент на Янцзы» 1957 года «Аметист» сыграл сам себя. Так как у корабля больше не работали двигатели, то в эпизодах с движением по воде его роль сыграло судно аналогичного класса «Мэгпай».

После завершения съёмок «Аметист» был отправлен на слом.

См. также 
 Саймон (судовой кот)

Литература 
 
 

Суда по алфавиту
Военные корабли Великобритании